Африканские дрофы () — род птиц семейства дрофиные. Распространены в засушливых районах Африки к югу от Сахары.

Примечания 

Дрофиные